grote moeraswapenvlieg
 kleine moeraswapenvlieg
 kwelmoeraswapenvlieg
 veenmoeraswapenvlieg
 zilveren moeraswapenvlieg
 zwarte moeraswapenvlieg